Hortalisses del gènere Raphanus
Rave (Raphanus sativus)
Rave bord, ravenet o rave petit (Raphanus raphanistrum)
 Rave picant o rave rusticà (Armoracia rusticana)
 Rave japonès o wasabi (Wasabia japonica)
 Rave o nap rodó (Brassica rapa)
 Rave o matallums (Sisymbrium irio)
 Ravenissa, diverses males herbes que reben aquest nom perquè són similars al rave.
 Rave marí (Cakile maritima)
 Ravebleda o bleda-rave (Beta vulgaris)

 Rave (música)